Fairmount désigne :

 Fairmount (Géorgie)
 Fairmount (Illinois)
 Fairmount (Indiana)
 Fairmount (Maryland)
 Fairmount (New York)
 Fairmount (Dakota du Nord)
 Fairmount (Tennessee)

Autres 

 Fairmount Park

Homonymie de localités aux États-Unis